Волосов — русская фамилия, и топоним.

Носители фамилии 
 Волосов, Александр Иванович (род. 1957) — российский государственный и военный деятель, генерал-майор.
 Волосов, Алексей (род. 1953) — советский дзюдоист.
 Волосов, Владимир Давидович (род. 1937) — советский и российский учёный-физик и художник.
 Волосов, Давид Самуилович (1910—1980) — советский учёный-оптик, специалист в области создания оптико-фотографических систем.
 Волосов, Марк Григорьевич (1895—1941) — советский переводчик.

Составные фамилии 
 Волосов-Мериин, Давид Львович (1901—1971) — актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР, лауреат двух Сталинских премий.

Населённые пункты 
 Волосов — село в Андрушёвском районе Житомирской области Украины.
 Волосов — село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области Украины.

См. также 
 Волосова
 Волосово
 Волосовичи
 Волосовка
 Волосовская